Поднятая целина:

 «Поднятая целина» — роман М. А. Шолохова.
 «Поднятая целина» — опера Ивана Дзержинского 1937 года по сюжету одноимённого романа (либретто Леонида Дзержинского).
 «Поднятая целина» — фильм 1939 года по роману М. А. Шолохова.
 «Поднятая целина» — фильм 1959 года по роману М. А. Шолохова.